Родькино — название населённых пунктов в России:

 Родькино — деревня в Ковылкинском районе Мордовии.
 Родькино — деревня в Усть-Таркском районе Новосибирской области.
 Родькино — деревня в Руднянском районе Смоленской области.